Борис Маслов:
 Маслов, Борис Михайлович (1944—2018) — советский и российский архитектор, главный архитектор города Новокузнецка, заслуженный архитектор Российской Федерации (1995).
 Маслов, Борис Семёнович  (1903—1966) — советский военачальник, генерал-майор (1943).
 Маслов, Борис Степанович (1929—2015) — советский и российский учёный в области сельскохозяйственной мелиорации, академик ВАСХНИЛ (1991), академик РАН (2013).